L'Éternité de l'instant est le premier album de Romain Humeau sorti en . Multi-instrumentiste il y assure guitare, basse, batterie, banjo, clarinette, percussions, programmations et bien sûr voix. Il y a aussi une pléiade d'invités dont le bassiste de Noir Désir, Jean-Paul Roy, ou Philippe Uminski.

Titres 
 Beauté du Diable
 Prends ma main
 Sans faire exprès
 Toi
 Je m'en irai toujours
 S'enflammer
 Une vie invisible
 L'Éternité de l'instant
 Chiens enragés
 Leurs échines
 Possédés
 La mort sifflera trois fois + piste cachée : Tu restes mon ami

Musiciens invités sur l'album 
 David Daniels : violoncelle
 Bruno Dejarnac : chœurs
 Joe Doherty : saxophones baryton et alto, violon, violon alto
 Estelle Humeau : chœurs, flûte
 Bettina Kee : piano
 Patrick Kiernan : violon
 Peter Lale : violon alto
 Christophe « Disco » Minc : contrebasse
 Jean-Paul Roy : basse
 Jackie Shave : violon
 Emiliano Turi : batterie
 Philippe Uminski : basse, chœurs
 Simon Wakeling : chœurs
 Bruce White : violon alto
 Gavyn Wright : violon

Premier album musical sorti en 2005